World's Best 10K — шоссейный 10-километровый пробег, который проходит в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Ежегодно проводится с 1998 года. Первый пробег прошёл 23 февраля 1998 года в честь 4-й годовщины открытия моста Теодоро Москосо.

Первоначально это был малоизвестный пробег с названием Puente Teodoro Moscoso 10 km, в котором принимали участие местные бегуны-любители. В 2000 году организаторы соревнования значительно увеличили призовой фонд и пригласили знаменитых бегунов. С тех пор на данной трассе можно увидеть известных стайеров и марафонцев.

В настоящее время пробег имеет золотой лейбл. Трасса полностью соответствует требованиям IAAF и на ней могут устанавливаться мировые рекорды.

Призовой фонд 
 За установление мирового рекорда — 100 000 долларов США
 1-е место — 15 000 долларов

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Пробеги